Sonnenblende steht für:

 Streulichtblende, ein Zubehör in der Fotografie
 Sonnenblende (Automobil), ein Sichtschutz im Auto
 Blende an einer Campingliege

Siehe auch: